República Socialista Soviética de Donetsk-Krivoi Rog (1918–19) – ex-república soviética
República Popular de Donetsk – entidade estatal
República de Donetsk (partido)
Oblast de Donetsk – subdivisão ucraniana
Donetsk – cidade da Ucrânia situada no oblast

Desambiguação